Евге́ний Све́шников:
 Свешников, Евгений Александрович (род. 1996) — российский сёгист.
 Свешников, Евгений Эллинович (1950—2021) — советский, российский и латвийский шахматист.